Caricatura comercială a venit ca un răspuns la dorința omului de rând de a avea o caricatură proprie.
Caricatura este un stil aparte al artelor vizuale iar de cele mai multe ori, persoanele caricaturizate trebuiau să fie celebrități, pentru a fi recunoscibile și pentru a provoca efect. Caricatura, mai mult decât alte ramuri ale artei, s-a dezvoltat foarte mult într-o direcție diferită decât cea inițială, pe parcusul anilor. Astfel, dacă la început prin caricatură se urmărea doar punerea în evidență într-un mod hilar a unor fapte de un ridicat interes cotidian, acum caricatura se referă la exagerarea trăsăturilor unei persoane, păstrându-i totuși caracteristicile esențiale.
Din ce în ce mai mutlți oameni s-au arătat interesați de caricatură si nu de caricatura ca si subramură a artelor vizuale, ci mai degrabă "caricatura" ca o curiozitate, ca un accesoriu.
Astfel s-a născuta caricatura comercială iar in prezent foarte mulți artiști creează caricaturi care ajung pe coperțile celor mai mari reviste. De asemenea sunt și foarte multe site-uri care comercializează aceste caricaturi dând astfel posibilitatea fiecarui om de a-și satisface curiozitatea și moftul și a avea propria caricatură.

Caricatură